Bajo el mismo techo puede referirse a:

 Bajo el mismo techo, película de 2010, llamada así en Hispanoamérica.
 Bajo el mismo techo, serie mexicana de televisión de 2005.
 Bajo el mismo techo, película de la directora Juana Macías.